Семь кораблей Королевского флота носили имя HMS Alexander:
 HMS Alexander (1688) 12-пушечный брандер, взятый в 1688 году, сгорел от несчастного случая, 1689.
 HMS Alexander (1778) 74-пушечный линейный корабль 3 ранга, спущен на воду 1778, захвачен французами 1794, отбит 1795. Разоружен 1805, разобран 1819.
 HMS Alexander (1788) грузовой транспорт, служил с 1788 по 1790.
 HMS Alexander 6-пушечная шхуна, куплена флотом 1796, продана 1802.
 HMS Alexander 80-пушечный линейный корабль 2 ранга, захваченный у французов в 1806. На приколе с 1811, продан 1822.
 HMS Alexander (1818) исследовательский корабль, служил с 1818 по 1819.
 HMS Alexander, бывший русский ледокол, ранее называвшийся Святой Александр Невский. Конфискован после Октябрьской революции 1917, взят в британскую службу как HMS Alexander. Передан белым в 1919. Захвачен большевиками, в советской службе переименован в Ленин.

Кроме того, название Alexander носило судно, служившее в Новой Зеландии:
 Alexander (1863) — стальной винтовой транспорт, построен в Ренфрю, спущен на воду 1863. Был укомплектован из состава Королевского флота, использовался как транспорт снабжения во время новозеландских земельных войн. В 1865 потерпел крушение под Таранаки.

Примечания 
 Colledge, J. J., Warlow, Ben. Ships of the Royal Navy: the complete record of all fighting ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham, 2006 (repr.1969). ISBN 978-1-86176-281-8.